Ormont bezeichnet verschiedene Orte:

 die Gemeinde Ormont im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 die Gemeinde Ormont-Dessous im Bezirk Aigle, Kanton Waadt, Schweiz
 die Gemeinde Ormont-Dessus im Bezirk Aigle, Kanton Waadt, Schweiz
 das historische Mandement Les Ormonts von 1475 bis 1798 im Amt Aigle, Stadt und Republik Bern, Schweiz 

Siehe auch:
 Ormond